Изабела има више значења:
 Изабела
 Округ Изабела (Мичиген)
 Изабела (Оклахома)
 Изабела (кратер), кратер на Венери